Mühlegg steht für: 

 Mühlegg, Quartier bei St. Gallen, Schweiz, siehe Mülenenschlucht
 Mühlegg (Böbing), Ortsteil von Böbing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Mühlegg (Gemeinde Sankt Martin), Ortsteil von Sankt Martin im Sulmtal, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Mühlegg ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Mühlegg (Politiker), deutscher Politiker, MdL Bayern 
 Johann Mühlegg (* 1970), deutscher Skilangläufer

Siehe auch:
 Mühleggbahn, Schrägaufzug bei St. Gallen, Schweiz
 Mühleck